Ein Regionalsender ist 
 ein regional sendender Hörfunksender, siehe Lokalradio
 ein regional sendender Fernsehsender, siehe Lokalfernsehen